Spojení písmen H a O může mít různé významy:

HO 
 bývalá SPZ okresu Hodonín
 zkratka stanice metra Depo Hostivař
 zkratka pro státní obchodní organizaci z někdejší NDR (Handelsorganisation)
 BY-HO – kód ISO 3166-2 pro  Homelskou oblast
 zkratka užívaná armádou první Československé republiky pro „hraniční oblast“, mobilizačně vytvářenou formaci složením odpovídající pěší divizi a určenou ke krytí hranic za využití systému lehkého opevnění

Ho 
 holmium – chemický prvek
 Ho (Ghana) – město v Ghaně

ho 
 hiri motu – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 sedmý pád českého osobního zájmena on (vidím ho, ... miluji ho)
 české citoslovce – např. jo ho ho nebo hó

Graficky zaměnitelný text 
 H0 – označení typů modelové železnice ("H"+"NULA")